Amerikai Egyesült Államok
Florey, texasi település
 Ausztrália
Florey, Canberra elővárosa